Евролига 2014/2015 — 15-й розыгрыш баскетбольной Евролиги под эгидой УЛЕБ и 58-й розыгрыш турнира для сильнейших клубных команд Европы. В основной стадии турнира участвуют 24 команды.

Финал четырёх Евролиги состоялся с 15 по 17 мая 2015 года на «Паласио де Депортес де ла Комунидад» в Мадриде (Испания).

Лицензия на участие в турнире 

Для участия в турнире требуется получение лицензии категории А, B или С.
 Лицензию категории А получают 14 команд, имевшие её в турнире Евролига 2013/2014 и располагающиеся по порядку в соответствии с клубным рейтингом за последние 3 года.
 Лицензию категории С получает победитель Кубка Европы.
 Лицензию категории В получают остальные команды из 28 мест в соответствии с рейтингом европейских национальных лиг (первенств) за последний год.

 Когда место по рейтингу страны занято командой с лицензией А — место по лицензии В переходит к следующей стране по рейтингу и европейской национальной лиге (первенству), лишившейся право очереди не предоставляется дополнительного места в турнире.
 Одна лицензия В зарезервирована для Евролиги 2014/2015 чемпиону квалификационного турнира. 
 Если победитель Кубка Европы получает лицензию В, его место в турнире Евролиги передаётся по уайлд-кард другой команде в рейтинге.

Евролига имеет право аннулировать лицензию в следующем случае:
 Клуб с лицензией А имеет низкий клубный рейтинг среди всех клубов с лицензией А.
 Клуб занимает в европейской национальной лиге (первенстве) низкое итоговое место.
 В клубе имеются финансовые проблемы.
 В испанской лиге ACB, когда чемпионом и/или обладателем второго места в лиге становятся команды, не имеющие лицензию А. Клуб, имеющий лицензию А, но занявший низкое место, участвует в турнире. Если это происходит три раза за пять лет, лицензия А у клуба будет аннулирована.

Лицензия А 
Классификация 14 команд, участвовавших в сезоне 2013/2014 и распределённых по клубному рейтингу за последние 3 сезона Евролиги (2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014).

 *Вакантное место для клуба с лицензией А образовалось в 2013 году на собрании Евролиги, состоявшемся 3 июля 2013 года в соответствии с форматом. «Проком» Гдыня (Польша) лишился лицензии из-за самого низкого рейтинга среди всех клубов с лицензией A. Лицензия в сезоне 2013/2014 на один год по уайлд-кард была передана клубу «Будивельник».

Лицензия В 
Команды, получившие лицензии и уайлд-кард по рейтингу национальных лиг (первенств).

 Команды «Цибона», «Монтепаски» Сиена и «Будивельник» снялись из-за финансовых проблем.
 Команда «Левски» София не прошла регистрацию по лицензии и была снята.

Лицензия С 
 «Валенсия» получила лицензию как победитель Кубка Европы.

Уайлд-кард

Регулярный сезон 
  «Альба» (Берлин) получила уайлд-кард на один год по лицензии А вместо лишённого лицензии в 2013 году «Прокома» Гдыня (Польша).
  «Динамо» (Сассари) получило уайлд-кард на один год по лицензии А вместо снявшегося с лицензирования по финансовым проблемам в 2014 году «Монтепаски» Сиена (Италия).
  «Црвена звезда» получила уайлд-кард на один год по лицензии B вместо снявшегося с лицензирования по финансовым проблемам в 2014 году «Цибоны» (Хорватия).

Квалификационный турнир 
  УНИКС квалифицировался как клуб с наибольшим европейским рейтингом среди команд, имеющих лицензию А и лицензию В, а также с наибольшим европейским рейтингом Единой лиги ВТБ 2013/2014.
  «Хапоэль» (Иерусалим).
  АСВЕЛ.
  ВЭФ занял место непрошедшего регистрацию «Левски» (София).

Участники 
23 команды получили право выступать в регулярном чемпионате, ещё один клуб (УНИКС) определён через квалификацию, в которой приняли участие 8 команд. 7 неудачников перешли в основной турнир Кубка Европы.

Квалификация 

В квалификационном раунде разыгрывается одно место в Евролиге 2014/2015 с участием 8 клубов по системе плей-офф. Он состоит из трёх кубковых раундов по формуле «Финала восьми».

Команды 
  Нимбурк (1)
  ВЭФ (2)
  Зелёна-Гура (2)
  Страсбур (2)
  Остенде (1)
  УНИКС (3)
  Хапоэль Иерусалим (3)
  АСВЕЛ (7)

Посев 
10 июля 2014 года проводится посев участников квалификационного раунда Евролиги. Команды разделены на 4 корзины по 2 в каждой в соответствии с клубным рейтингом, основанным на выступлении в европейских клубных соревнованиях в течение последних 3-х сезонов.

Сетка 
Квалификационный турнир прошёл с 23 по 26 сентября 2014 года в Остенде, Бельгия.

Посев 

Команды посеяны в шести корзинах по четыре команды в соответствии с клубным рейтингом, основанным на выступлении в европейских соревнованиях в течение последних 3-х лет.

Две команды из одной страны или лиги в регулярном сезоне не могут попасть вместе в одну группу.

Регулярный сезон 

Регулярный сезон начался 16 октября и завершится 19 декабря.

В случае равенства очков между двумя или более командами по завершении регулярного сезона, положение команд определяется по дополнительным критериям в следующем порядке:
 Результаты личных встреч.
 Разница забитых и пропущенных очков в личных встречах.
 Разница забитых и пропущенных очков в регулярном сезоне.
 Количество забитых очков в регулярном сезоне.
 Сумма отношений забитых очков к пропущенным в каждом матче регулярного сезона.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Топ-16 
Top-16 начался 30 декабря 2014 и завершился 10 апреля 2015 года.

В случае равенства очков между двумя или более командами по завершении Топ-16, положение команд определяется по дополнительным критериям в следующем порядке:
 Результаты личных встреч.
 Разница забитых и пропущенных очков в личных встречах.
 Разница забитых и пропущенных очков в Топ-16.
 Количество забитых очков в Топ-16.
 Сумма отношений забитых очков к пропущенным в каждом матче Топ-16.

Четвертьфинал 

Команда 1 проведёт на своей площадке первую, вторую игру и, в случае необходимости, пятую. Команда 2 проведёт на своей площадке третью игру и, в случае необходимости, четвёртую.

Финал четырёх 

Финал четырёх является заключительной стадией каждого сезона Евролиги и проводится в конце недели. Полуфинальные матчи проходят в пятницу. Финал проходит в воскресенье после матча за 3-е место.

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Награды

MVP регулярного сезона 
 Неманья Бьелица ( Фенербахче-Улкер)

MVP финала четырёх 
 Андрес Носиони ( Реал Мадрид)

Сборная всех звёзд

Лучший оборонительный игрок 
  Брайант Данстон ( Олимпиакос)

Приз имени Альфонсо Форда 
  Тэйлор Рочести ( Нижний Новгород)

Восходящая звезда 
  Богдан Богданович ( Фенербахче-Улкер)

MVP месяца

MVP недели

Регулярного сезона

Топ-16

Четвертьфинал

См. также 
 Кубок Европы по баскетболу 2014/2015
 Кубок вызова ФИБА 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2014/2015